Hildenbrand ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hildenbrand (1881–1944), deutscher Maler und Hochschullehrer
 Bruno Hildenbrand (* 1948), deutscher Soziologe
 Carl Hildenbrand (1814–1872), deutscher Rechtswissenschaftler
 Claus Peter Hildenbrand (* 1964), deutscher Kameramann
 Franz Xaver Hildenbrand (1789–1849), österreichischer Mediziner
 Hans Hildenbrand (1870–1957), deutscher Fotograf
 Hub Hildenbrand (* 1971), deutscher Gitarrist und Komponist
 Jacob Hildenbrand (1826–1904), deutscher Geologe
 Johann Valentin Hildenbrand (1763–1818), österreichischer Mediziner
 Karl Hildenbrand (1864–1935) deutscher Politiker (SPD), Reichstagsabgeordneter
 Klaus-Peter Hildenbrand (* 1952), deutscher Leichtathlet
 Monika Hildenbrand, deutsche Fußballspielerin
 Oliver Hildenbrand (* 1988), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Paul Hildenbrand (1904–1971), deutscher Maler
 Werner Hildenbrand (* 1936), deutscher Mathematiker und Wirtschaftstheoretiker

Siehe auch:
 Hildenbrandt
 Hildebrandt